La France est représentée dans différents concours de beauté à travers le monde. La présente page liste, de façon arbitraire, les seuls concours féminins. Une grande majorité des candidates représentantes sont issues de la société Miss France.

Participation à Miss Monde

Participation à Miss Univers

Participation à Miss International

Participation à Miss Terre 

De 2003 à 2011, les représentantes françaises sont sélectionnées par le concours Miss Earth France dirigée par Michel Le Parmentier.

De 2013 à 2015, le concours Miss France envoie une des dauphines de son élection.

Depuis 2018, le comité Miss Élégance France envoie une candidate chaque année.

Participation à Miss Supranational

Participation à Miss Grand International

Participation à Miss Intercontinental

Participation à Miss Asia Pacific International

Participation à Miss Globe

Participation à Miss Eco International

Notes et références 

France
France